Иоганн Гебауэр: Гебауэр, Иоганн Якоб (1745–1818) — немецкий издатель
 Гебауэр, Иоганн Христиан (1808—1884) — его сын, датский органист и композитор.